MIK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mikkeli (Finlandia)